WE, modeketen
 Wé (Frankrijk), een plaats in het Franse departement Ardennes
 Wé (Loyaliteitseilanden), een plaats op de Loyaliteitseilanden
 We (album van Arcade Fire), een muziekalbum van de band Arcade Fire